Zierold ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Zierold (1859–1930), deutscher Generalmajor
 Hans Zierold (* 1938), deutscher Schwimmer
 Kurt Zierold (1899–1989), deutscher Jurist und Wissenschaftsmanager. Generalsekretär der DFG
 Kurt Zierold (Bergmann) (1902–1965), deutscher Bergmann und Kommunist
 Martin Zierold (* 1985), deutscher Gebärdensprachdozent und Aktivist
 Wilhelm Zierold (1825–1898), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier